Mörskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mörskär (Hammarland, Åland), ö, 
 Mörskär (Kökar, Åland), öar, 
 Mörskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Mörskäret
Morskär
Marskär

Robotskapade Finlandförgreningar